Riudellots de la Selva, municipi de la comarca de la Selva que forma part de l'àrea urbana de Girona 
 Estació de Riudellots, estació de ferrocarril propietat d'adif a la població de Riudellots de la Selva (la Selva)
 Riudellots de la Creu, poble del municipi de Palol de Revardit (Pla de l'Estany)